Runeberg kan syfta på:
Johan Ludvig Runeberg
Runeberg (släkt)
Projekt Runeberg